William Strang – pittore e incisore scozzese
 William Strang, I Barone Strang – diplomatico britannico